Vis kan syfta på:

 Vis och Ramin – ett kärlekspar i en klassisk persisk dikt 
 VIS –  Europeiska unionens databas över viseringar för tredjelandsmedborgare, se Informationssystemet för viseringar
VIS - svensk organisation för främjande av vetenskap i skolan, se Vetenskap i skolan 
VIS – Nordic Journal for Artistic Research – en nordisk digital tidskrift om konstnärlig forskning.

Geografi

Frankrike 

 Vis-en-Artois, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Kroatien 

 Vis (ö), ö, Dalmatien, 
 Vis (stad), ort, Dalmatien, Grad Vis,

Montenegro 

 Viš (samhälle), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar